El término Andréyevskaya  puede referirse a:

Andréyevskaya (Kargopol, Arjánguelsk), localidad del raión de Kargopol del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Andréyevskaya (Kotlas, Arjánguelsk), localidad del raión de Kotlas del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Andréyevskaya (Krasni Bor, Arjánguelsk), localidad del raión de Krasni Bor del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Andréyevskaya (Niándoma, Arjánguelsk), localidad del municipio de Niándoma del raión de Niándoma del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Andréyevskaya (Niándoma, Arjánguelsk), localidad del municipio de Shalakusha del raión de Niándoma del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Andréyevskaya (Shénkursk, Arjánguelsk), localidad del raión de Shénkursk del óblast de Arjánguelsk,
Andréyevskaya (Zelénnik, Vérjniaya Toima, Arjánguelsk), localidad del municipio de Zelénnik del raión de Vérjniaya Toima del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Andréyevskaya (Semiónovskaya 1.ª, Vérjniaya Toima, Arjánguelsk), localidad del municipio de Semiónovskaya 1.ª del raión de Vérjniaya Toima del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Andréyevskaya (Vilegodsk, Arjánguelsk), localidad del raión de Vilegodsk del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Andréyevskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Andréyevskaya (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Andréyevskaya (Vashkinski, Vólogda), localidad del raión Vashkinski del óblast de Vólogda, en Rusia.
Andréyevskaya (Verjovazhie, Vólogda), localidad del raión de Verjovazhie del óblast de Vólogda, en Rusia.
Andréyevskaya (Vózhega, Vólogda), localidad del raión de Vózhega del óblast de Vólogda, en Rusia.